Оплеснин — русская фамилия. Известные носители:

 Оплеснин, Василий Петрович (1844—1919 или 1922) — купец и общественный деятель.
 
 Оплеснин, Николай Васильевич (1914—1942) — Герой Советского Союза.

 Оплеснина, Альбина Ивановна (1936—2011) — советская оперная певица.